А̀нджей Себа̀стиан Ду̀да () е полски политик и юрист, настоящ президент на Република Полша.

Биография

Детство, образование и брак 
Роден е на 16 май 1972 г. в Краков, в семейството на Янѝна (с моминско име Милѐвска) и Ян Тадѐуш Дуда. Майка му е химичка, а баща му е професор в Минно-металургичната академия „Станислав Сташиц“ в старата столица. Има две сестри. В 1984 г. става член на полската скаутска организация (харцерство), като е зачислен към 5-а краковска харцерска дружина „Пьо̀рун“.

През 1991 г. завършва II среднообразователен лицей „Крал Ян III Собески“ в родния си град, след което продължава образованието си в Ягелонския университет. През 1996 г. се дипломира с магистърска степен по право. Реализира се като юрист в различни кантори и специализира административно право. През 2004 г. защитава дисертационен труд със заглавие „Правният интерес в полското административно право“ (), написана под ръководството на професор Ян Зимерман. Защитава я на 6 декември 2004 г., а през 2008 г. е издадена и като книга. През 2005 г. основава собствена адвокатска кантора. Преподавал е също така в Колежа по педагогика и администрация „Мешко I“ в Познан. 

През 1994 г. сключва брак с Агата Корнхаузер, дъщеря на писателя Юлиан Корнхаузер. Имат една дъщеря – Кинга.

Политическа кариера 
Анджей Дуда започва политическата си кариера през 2005 г., когато става член са консервативната партия „Право и справедливост“. През 2006 г. е назначен за заместник-държавен секретар (podsekretarz stanu) с ранг на заместник-министър в Министерство на правосъдието, в правителството на Ярослав Качински. В периода 2008 – 2010 г. е заместник-държавен секретар в президентската канцелария на Лех Качински. След катастрофата край Смоленск през 2010 г., при която загива полския президент, Дуда напуска президентската канцелария и започва работа като съветник в краковското градското събрание. През 2011 г. е избран за депутат в сейма. В 2014 г. е избран за депутат в Европейския парламент, в Брюксел. Есента на същата година е номиниран като кандидат за президент от „Право и справедливост“. На проведените на 10 май 2015 г. президентски избори, най-много гласове събират Анджей Дуда (34,76 %) и бившият президент Бронислав Коморовски (33,77 %). Проведеният на 24 май втори тур води до победа на Дуда, който успява да събере 51,55 % от вота на гласоподавателите.

На 6 август 2015 г. Анджей Дуда полага клетва пред националната асамблея като президент на Полската република.

Полски президент 
Петгодишният президентски мандат на Анджей Дуда започва на 6 август 2015 г., след полагане на клетва пред Народното събрание. Същият ден Анджей Дуда става и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република Полша.

През юли 2016 г. е домакин на срещата на върха на НАТО във Варшава и председателства част от официалните срещи на високо равнище.

Изпълнявайки длъжността президент, остава активен потребител на социалните мрежи. Сам поддържа личния си профил в Twitter като публикува информация за работата му, а също свободни коментари и снимки от типа селфи.

На 13 юли 2020 г. е преизбран за втори мандат като президент на страната.

Родословие 
Най-старият представител на фамилия „Дуда“, за когото има информация е Ян Дуда, роден около 1810 г. в Силезия. Към 1830 г. се жени за Зофия Муняк, с която имат син – Франчишек Дуда, роден 1832 г.

Фамилия „Милевски“ се проследява до средата на XVIII век. Родоначалник е Ян Милевски, роден преди 1766 г. Той се жени за Катажина Малиновска. Имат син Гжегож (1786 – 1831/2). През 1816 г. Гжегож Милевски сключва брак с Марианна Шеверска. В 1821 г. им се ражда син – Леон Милевски (1821 – 1868).

Номинации и назначения 
 На 12 ноември 2015 г. приема оставката на правителството на Ева Копач, а на следващия ден назначава за премиер Беата Шидло.
 През февруари 2016 г. назначава Лукаш Хард и Камил Зубелевич в състава на Съвета за финансова политика.
 През май 2016 г. предлага кандидатурата на Адам Глапински за председател на Полската народна банка, която бива приета от двете камари на парламента.
 На 21 декември 2016 г. назначава Юлия Пшилембска за председател на Конституционния съд.

Отличия и награди 
По случай заемането на длъжността президент на Република Полша, Анджей Дуда става кавалер на Ордена на Белия Орел и председателстващ неговия Капитул, а също така и кавалер на Ордена на възродена Полша I степен и председателстващ неговия Капитул.

Ордени и отличия от други страни 
 Голям кръст на Ордена за заслуги – 2008, Португалия
 Голяма лента на Ордена на Леополд – 2015, Белгия
 Голям кръст с верига на Ордена на Белия Лъв – 2016, Чехия
 Орден Стара планина първа степен с лента – 2016, България
 Голям кръст на Ордена на Св. Олаф – 2016, Норвегия
 Голям кръст с верига на Ордена Звездата на Румъния – 2016, Румъния
 Голям кръст на Ордена на Бялата роза на Финландия – 2017, Финландия
 Голям кръст на Ордена на Спасителя – 2017, Гърция
 Голям кръст на Ордена на Трите звезди – 2018, Латвия
 Удостоен със званието Почетен гражданин на Сеул (2018)
 Голям кръст със златна верига на Ордена на Витаутас Велики – 2019, Литва
 Орден на Двойния бял кръст I степен – 2019, Словакия
 Голям кръст със златна верига и звезда на Унгарския орден за заслуги – 2020 (решение)), 2021 (връчване)), Унгария
 Орден на княз Ярослав Мъдри I степен – 2021, Украйна
 Орден „8 септември“ – 2022, Северна Македония

Отличия в Полша 
 Отличие на седмичника „Политика“ в ранкинга за най-добри политици на полския сейм (VII каденция, 2013)
 Удостоен със званието Почетен гражданин на Волбром (2015), Стари Сонч (2016), Бохня (2018), Закличин (2019), Шрода Шльонска (2019) и Велюн (2020)
 Удостоен със званието Почетен член на Социалното движение Лех Качински (2015)
 „Човек на свободата 2015“ на седмичника „В мрежата" (2016)
 „Човек на годината 2015“ на клубовете на „Газета полска“ („Полски вестник“) (2016)
 Награда на името на Лех Качински (2016)

Бележки 

Президенти на Полша
Полски юристи
Полски евродепутати
Членове на Държавния трибунал на Полша
Възпитаници на Ягелонския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Членове на Право и справедливост
Носители на Ордена на Белия орел
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Стара планина“
Носители на Ордена на Свети Олаф
Носители на Ордена на Белия лъв
Носители на Ордена на Леополд
Носители на Ордена на Звездата на Румъния
Носители на Ордена на Трите звезди
Носители на орден „За заслуги“ (Португалия)
Носители на Ордена на Бялата роза
Носители на Ордена на Спасителя
Почетни граждани в Полша
Родени в Краков